Jean Laffitte (ou Laffite ou Lafitte), est un nom propre qui peut désigner

Personnalité 

 Jean Laffite (vers 1780 – vers 1823), est un flibustier français du début du , opérant dans le golfe du Mexique.
 Jean Laffitte (écrivain) (1910-2004), est un résistant et écrivain français engagé.
 Jean Laffitte (évêque) (né en 1952), est un évêque français, prélat de l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Toponyme 

 Jean Lafitte, un village de Louisiane, nommé en honneur du pirate français Jean Lafitte.
 Parc historique national et réserve Jean Lafitte, un parc national américain du delta du Mississippi en Louisiane.